Palio är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1857. Palio ingår i familjen Polyceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor